José Bermúdez puede referirse a:

 José Francisco Bermúdez (1782-1831), militar venezolano, prócer de la independencia de Venezuela.
 José A. Bermúdez de Castro Fernández (1959-), político español.
 José Mª Bermúdez de Castro Risueño (1952-), biólogo español.
 José Bermúdez de la Torre Solier (1661-1746), escritor peruano.
 José I. Bermúdez Vázquez (1922-), pintor cubano.
 José Manuel Bermúdez Esparza (1966-), político español, Alcalde de Santa Cruz de Tenerife.
 José Frank Bermúdez (1999-), futbolista venezolano.
 José Antonio Bermúdez, desambiguación.